Изабелла Арагонская (; ) — неаполитанская принцесса, герцогиня Миланская, герцогиня Бари и принцесса Россано с титулом королевы Иерусалимской.

Жизнь 
Родилась 2 октября 1470 в Неаполе, Италия. Была дочерью Альфонсо II, короля Неаполитанского королевства, и Ипполиты Марии Сфорца.

После смерти своего брата, Фердинанда II, Изабелла унаследовала титулы герцогини Бари, принцессы Россано и королевы Иерусалимской.

Существует теория, что Изабелла Арагонская стала моделью для написания Леонардо да Винчи картины «Мона Лиза». Существует также предположение, что Изабелла вступила в морганатический брак с Леонардо да Винчи, который на протяжении одиннадцати лет был придворным художником в Милане, и родила ему двоих сыновей и трёх дочерей.

Умерла 11 февраля 1524 года в Неаполе.

Дети 
В 1489 году вышла замуж за своего двоюродного брата, герцога Милана Джана Галеаццо Сфорцу (1469—1494). У них родилось трое детей:
 Франческо Сфорца (1491—1512)
 Бона Сфорца (1494—1557) — королева польская и великая княгиня литовская, жена короля Сигизмунда I Старого
 Иполита Мария (1493—1501)

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Статья в Итальянском биографическом словаре

Герцогини Милана